Іншопланетянин:

 Іншопланетянин — житель іншої планети (не Землі).
 «Іншопланетянин» — фантастичний фільм 1982 року.